Гудели — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Гудели — деревня в Вороновском районе Гродненской области.
 Гудели — деревня в Столбцовском районе Минской области.